Бовина — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Бовина, Елена Олеговна (род. 1983) — российская теннисистка.
 Бовина, Лидия Александровна (1936—2001) — учёный в области физики и технологии полупроводников и фотоэлектроники.